Cigales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cigales (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Cigales (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar